Уоддингтон (), или Ваддингтон:
 Уоддингтон — самая высокая вершина Берегового хребта в Британской Колумбии, Канада.
  — авиабаза военно-воздушных сил Великобритании в окрестностях Лондона.
  — село в Новой Зеландии.

Люди 
 Уоддингтон, Конрад Хэл (1905—1975) — английский биолог, командор ордена Британской империи.
 Уоддингтон, Стивен (род. 1968) — британский актёр.
 Ваддингтон, Уильям Генри (1826—1894) — французский учёный, политик и государственный деятель.
 Вэддингтон, Элис (она же Ирене Лаго Клаверо, род. 1990) — испанский кинорежиссёр, сценарист, фотограф и художник по костюмам.